Cubicularius (lateinisch für Kammerdiener, Kammerherr, Kämmerer) steht für:
 Cubicularius (Amt), Bediensteter der römischen Kaiser

Cubicularius ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Cubicularius (um 1520–1586), deutscher Theologe